Hohenburg bezeichnet folgende Objekte:

Ortschaften:
  Hohenburg, Markt im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
  Hohenburg (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
  Hohenburg (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
  Wyszogród (Hohenburg a.d. Weichsel), Stadt in der Woiwodschaft Masowien, Polen

Burgen, Schlösser und Ruinen:

in Deutschland:
  Hohenburg, anderer Name von Homburg (Hamm), abgegangene Burg bei Hamm-Herringen, Nordrhein-Westfalen
  Burgruine Hohenburg (Hohenfels), Burgruine nahe Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
  Hohenburg (Homberg), Burgruine in Homberg (Efze), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
  Burgruine Hohenburg (Homburg), Burgruine in Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
  Burgruine Hohenburg (Lenggries), Burgruine nahe Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
  Schloss Hohenburg (Lenggries), Schloss nahe Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
  Burgstall Hohenburg (Soyen), abgegangene Burg nahe Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
  Burg Hohenburg (Thalheim), Burgruine bei Thalheim (Bissingen), Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

in Frankreich:
  Hohenburg (Elsass), Burgruine bei Wingen im Elsass

in Österreich:
  Hohenburg (Igls), Schloss in Igls oberhalb von Innsbruck in Tirol
  Burgruine Hohenburg (Oberdrauburg), Wahrzeichen von Oberdrauburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
  Burgruine Hohenburg (Pusarnitz), Burgruine bei Pusarnitz, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
  Schloss Hohenburg (Steiermark), Schloss in Söding-Sankt Johann, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Sonstiges:
  Hohenburg an der Unstrut, mittelalterliche Burg bzw. Kloster im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
  Kloster Hohenburg auf dem Odilienberg im Elsass

Hohenburg ist der Name von Personen:
 Grafen von Hohenburg, Adelsgeschlecht
 Herrad von Landsberg († 1195), auch Herrad von Hohenburg genannt, elsässische Äbtissin und Schriftstellerin
 Berthold von Hohenburg (1215–1256/57), Markgraf von Vohburg-Hohenburg 
 Dietrich von Hohenburg, Bischof von Würzburg und Herzog in Franken (1223–1225)
 Richer von Hohenburg (1173/74–1177), Bischof von Brixen

Siehe auch:
  Hoburg
  Hochburg
  Höhenburg
  Hohburg
  Hohe Burg
  Hohemburg
  Hohenberg